Savages (álbum) - da banda Soulfly
Savages (canção de Kerli)
Savages (filme)
The Savages

Desambiguação